Йеспер Рингсборг Кристиансен (; 24 апреля 1978, Роскилле, Дания) — датский футболист, вратарь. Выступал в датской национальной сборной, за которую провёл 11 матчей.

Карьера 
Кристиансен начал свою карьеру в датских клубах «Роскилле», «Эльстюкке» и «Оденсе». Затем, в возрасте 22 лет, вслед за своим другом Петером Лёвенкрансом он перешёл в шотландский «Рейнджерс», однако не сумев пробиться в основной состав шотландского гранда, и побывав в аренде в клубах «Вайле» и «Вольфсбург» Кристиансен в 2004 году возвратился в Данию. В Дании он становится основным вратарём в «Виборге», а затем в сильнейшем клубе страны «Копенгаген», при этом он трижды подряд признаётся лучшим вратарём Дании. В августе 2009 года получил травму и после этого перестал быть основным вратарём «Копенгагена», уступив место в воротах Юхану Виланду. 2 июля 2010 года перешёл в шведский клуб «Эльфсборг», сумма трансфера составила 670 тысяч евро, контракт рассчитан до конца 2013 года. Основной причиной перехода Кристиансен назвал недостаток игрового времени в «Копенгагене».

Йеспер Кристиансен был в составе национальной сборной на чемпионате мира 2002, но ни разу не вышел на поле, дебют Кристиансена в сборной произошёл лишь 2 июня 2005 года в матче со сборной Финляндии. На чемпионате мира 2010 был включён в заявку в качестве третьего вратаря. Всего в составе сборной Кристиансен провёл 11 матчей.

Достижения 
 Клубные
 Чемпион Дании (4): 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Дании: 2008/09
 Победитель Королевской лиги: 2005/06

 Личные
 Лучший вратарь Дании (3): 2005, 2006, 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ob.dk 
 Профиль на сайте датской сборной 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эльстикке»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Виборг»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Веннсюссель»
Футбольные тренеры Дании
Тренеры ФК «Фремад Амагер»